Лакона има више значења:
 Лакона (Ајова)
 Лакона (Њујорк)